Testament Records (Verenigde Staten)
Testament Records (Verenigd Koninkrijk)